Хапе Керкелинг (, полное имя ; ) — немецкий комик, писатель, телеведущий, актёр и певец.

Биография 
Сын плотника и продавщицы в цветочном магазине. Рано, в восьмилетнем возрасте лишился матери, затем воспитывался в семье деда-нидерландца.

В 1984 году окончил гимназию Марии Кюри в Реклингхаузене. Еще в гимназии вместе с товарищами создал группу «Здоровая еда» и записал звуковую пластинку «Гавайи».

Телевизионная карьера началась с неудачи: в 1977 году, 12-летним ребенком он принял участие в отборе на роль ребенка в скетче «Рождество с Хопенштедтами» у режиссёра Лорио, но эту роль в конечном счёте получила Катя Богдански.

В возрасте 17 лет принял участие в телевизионном шоу талантов.

В 1984 году получил свой первый приз.

Прорыв в карьере произошёл в 1985-86 годах, когда он стал ведущим телевизионного комедийного шоу «Кенгуру».

Фильмография 
Horst Schlämmer — Isch kandidiere! (2009)

Samba in Mettmann (2004)

Tobias Totz und sein Löwe (1999)

Библиография 
Ну все, я пошел — Мое путешествие по Пути Святого Иакова () 6 CDs, leicht gekürzte Hörbuchfassung. Roof Music, Bochum 2006, ISBN 3-938781-37-8

Примечания

Ссылки 

Актёры Германии
Писатели Германии
Певцы и певицы Германии
Клоуны